Explorer (lateinisch: explorator = „Erkunder“, „Entdecker“) bezeichnet:
 mehrere US-amerikanische Sonden und Satelliten, siehe Explorer-Programm
 einen Erschließer von Rohstoffvorkommen, siehe Exploration (Geologie)
 eine Arbeitsform in Pfadfinderverbänden, siehe Explorer Belt

Explorer ist der Name folgender Fahrzeuge und Produkte:
 Lockheed Explorer, US-amerikanisches Flugzeugmodell
 Abrams P-1 Explorer, US-amerikanisches Flugzeugmodell
 MD Helicopters Explorer, US-amerikanisches Hubschraubermodell
 Ford Explorer, US-amerikanischer Geländewagen
 Explorer (Schiff, 1969), kanadisches Kreuzfahrtschiff
 Blue Dream Star, ein Kreuzfahrtschiff, von 2004 bis 2015 als Explorer in Fahrt
 Explorer (Schiff, 2013), SWASH-Lotsentender des Lotsbetriebsvereins
 Sub Marine Explorer, US-amerikanisches U-Boot von 1865
 Explorer (U-Boot), ein 1936 von dem US-amerikanischen Konstrukteur Simon Lake gebautes Forschungs-U-Boot
 Gibson Explorer, E-Gitarrenmodell
 Windows-Explorer, Dateimanager des Windows-Betriebssystems
 Internet Explorer, Webbrowser 
 Explorer, ein Nachbau der Space Shuttles der NASA, siehe Independence (Raumfähre)
 HMS Explorer, Test-U-Boot der britischen Royal Navy mit Perhydrol angetriebenem Walter-Antrieb

Siehe auch:
 Exploration
 Erkundung